Лойташ () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук.  .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Томас Мёсмер по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля